Аннаев — туркменская фамилия; имеет женскую форму Аннаева. Известные носители:
 Аннаев, Бердымухаммед — дед второго Президента Туркменистана, фронтовик Великой Отечественной войны.
 Аннаев, Гайлы — бригадир колхоза «Коммуна» Тахтинского района Ташаузской области, Герой Социалистического Труда.
 Аннаев, Мурад Гурбаннепесович (род. 1993) — туркменский футболист.
 Аннаев, Ораз (1913—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Аннаев, Рахмет Аллакулович — председатель Чарджоуского облисполкома.
 Аннаев, Реджеп — председатель Марыйского облисполкома.
 Аннаев, Рухи Гусейнович (1911—1977) — советский физик, академик Академии наук Туркменской ССР (1951).
 Аннаев, Сердар Аманмурадович (род. 1994) — российский баскетболист.
 Аннаев, Шаурды (1914—1982) — советский кинооператор.

Примечания